Bacchus est un nom propre qui peut désigner :

Mythologie
 Bacchus, le dieu romain du vin, de l'ivresse, des débordements, notamment sexuels, ainsi que de la nature.

Saints chrétiens
 Bacchus († vers 362), soldat romain, martyr avec les saints Barbare, Callimaque et Denys, sous Julien ; fêté le 6 mai. 
 Bacchus (), soldat chrétien martyrisé avec saint Serge sous Dioclétien ; fêté le 7 octobre par les Églises catholiques et orthodoxes ;
 Bacchus († vers 790), dit  « le Nouveau », musulman converti, moine de la laure de Saint-Sabbas, martyr en Palestine par la main des musulmans ; fêté le 15 décembre.

Patronyme 
 John Bacchus, producteur, scénariste et acteur américain ;
 Nicolas Bacchus, chanteur français.

Arts et lettres
 Bacchus, un tableau de Léonard de Vinci représentant ce dieu ;
 Bacchus, une sculpture de Michel-Ange de 1497 ;
 Bacchus, une sculpture de Sansovino de 1515 ;
 Bacchus, un tableau du Caravage de 1597 ;
 Le Mariage de Bacchus et Ariane, un tableau de Cima da Conegliano de 1505 ;
 Bacchus et Ariane, un tableau de Titien de 1523 ;
 Bacchus et Ariane, une composition d'Albert Roussel ;
 Bacchus et Ariane de Russie, un tableau de Giovanni Battista Pittoni du début du  ;
 Bacchus est un opéra de Jules Massenet ;
 Bacchus est une pièce de théâtre de Jean Cocteau créée au Théâtre Marigny en 1951.

Toponyme 
 Bacchus Marsh, une ville d'Australie dans l'État de Victoria ;
 Ile à Bacchus, petite île du Morbihan ;
 Isle de Bacchus, surnom au  siècle de l'Ile d'Orléans dans la province de Québec au Canada ;
 Pointe à Bacchus, un cap de Guadeloupe.

Divers
 Bacchus, un cépage de raisin blanc ;
 (2063) Bacchus, un astéroïde.

Références